Ratjetoe (tekenfilmserie), een tekenfilmserie (Rugrats)
Ratjetoe, de rugratsfilm, een Amerikaanse animatiefilm uit 1998 
Ratjetoe in Parijs, een Amerikaanse animatiefilm uit 2000
Ratjetoe (organisatie), de kleuterafdeling van Panta Rhei vzw, een landelijk erkende jeugdorganisatie in Vlaanderen en Brussel, die thematische kindervakanties organiseert tijdens de schoolvakanties.
Ratjetoe (betekenis), door elkaar gestampt eten of mengelmoes, rommeltje, zootje

Zie ook
Ratatouille (doorverwijspagina)